Nevada kan syfta på:

 Nevada – en delstat i USA 1864–
 Nevadaterritoriet – ett tidigare organiserat territorium i USA 1861–1864
 Nevada (växter) – ett växtsläkte i korsblommiga växter
 Nevada (musikgrupp) – en portugisisk sångarduo

Geografi

Antarktis 

 Nevada (ö),

Spanien 

 Nevada (kommun), Andalusien, Provincia de Granada,

USA 

 Nevada, Missouri – Vernon County, 
 Nevada, Texas, ort, Collin County, 
 Nevada, Iowa, countyhuvudort, Story County, 
 Nevada, Ohio, ort, Wyandot County, 
 Nevada, delstat,

Se även 

 Nevadaöknen – flera öknar